Üsenberg ist der Name von
 Burg Üsenberg, abgegangene Höhenburg auf dem Üsenberg bei Breisach am Rhein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg

von Üsenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Herren von Üsenberg, ein Geschlecht von der Burg Üsenberg; siehe Üsenberger
 Hesso von Üsenberg († 1177), Abt von Kloster Frienisberg und Kloster Tennenbach